Франц Куровски (; ) — немецкий писатель, специализировавшийся на теме Второй мировой войны.

Куровски написал множество сочинений о вермахте и СС с хвалебными и не основывающимися на фактах военными хрониками воинских подразделений и удостоенных высокими наградами военных. Историки не считают его работы достоверными, отмечая, что он смешивает факты и выдумку и продвигает дискредитированную концепцию «только солдата» (). Вместо предоставления достоверной информации о ходе войны, его работы продвигают героизм и представляют искажённое описание немецких вооружённых сил во Второй мировой войне.

Работы Куровски имеют сильные ревизионистские тенденции; он использовал статистику, произведённую национал-социалистической пропагандой, и представлял историю без всяких преступлений вермахта и СС. Ряд его книг публиковались крайне-правыми издательствами, такими как ,  и Pour le Mérite Verlag, из-за чего его работы описывались как «журнализм серо-коричневой области».

Образование и карьера 
Куровски родился 17 ноября 1923 года и вырос в Дортмунде. После начальной школы обучился на токаря. С 1942 года — солдат во Второй мировой войне в юго-восточной Европе и северной Африке, где прошёл подготовку радиста, парашютиста и переводчика с греческого. В 1942 году получил премию Рассказчика за свою работу в Wacht im Südosten (), пропагандистском издании тиражом около 100 брошюр, выпускавшимся пропагандистской ротой в составе вермахта и Ваффен-СС.

После 1945 года вернулся к гражданской жизни и работал мастером и контролёром на машиностроительном заводе. В 1958 году начал работать внештатным писателем, с 1968 по 1978 годы — редактор Die Oase (), издания ассоциации ветеранов Африканского корпуса Deutsches Afrika-Korps e.V. С 1989 по 1996 годы — главный редактор ультраправого издания . Куровски умер в 2011 году.

Работа на Der Landser 
Куровски писал для еженедельного pulp-журнала  (разговорное слово для солдата немецкой армии, использовавшееся во Вторую мировую войну). Со своего основания журнал критиковали за восхваление войны и создание искажённого образа Вермахта и нацистской Германии во Вторую мировую войну. Детали его романов и полувымышленных рассказов были достоверными насчёт незначительных технических подробностей, но их содержание было часто недостоверным и скрывало от читателя важную информацию о контексте. Антисемитизм, военные преступления нацистской Германии, репрессивный характер нацистского государства и причины войны не упоминались в журнале. Немецкое издание Der Spiegel в одном из материалов описало Der Landser как «экспертный журнал по отмыванию образа Вермахта».

Изображение Вермахта и войск СС 
Историки  и  в своей книге 2008 года «» описывают Куровски как одного из главных «гуру» Вермахта и войск СС, наряду с такими авторами, как , ярый поклонник войск СС, и ультраправый писатель и издатель Патрик Агте. Книга описывает гуру как авторов, которые «подхватили и распространили мифы о Вермахте в большом числе популярных изданий, романтизирующих войну Германии в России».

Серия «Асы» 
Работы Куровски публиковались в Германии с 1958 года, но оставались недоступными англоязычным читателям. , описываемые Дэвисом и Смелсером как ключевое издательство романтизирующей войну литературы, выпустили две популярные книги Куровски, «» () и , в США в 1992 и 1994 годах. В своём анализе серии, в рамках которой были также выпущены книги Panzer Aces II и Panzer Aces III, Смелсер и Дэвис пишут:
Куровски даёт читателям практически героическое описание немецкого солдата, невиновного в любых военных преступлениях, в реальности неспособного к такому. […] Жертвенность и смирение — его главные черты. Их [солдат] действия приносят им медали, наградные знаки и повышения, но они остаются равнодушными к наградам. Обложка изображает героизм, решительность и мощь немецкого солдата и его оружия.

Серия «Танковые асы Гитлера» посвящена боевым карьерам успешных немецких танковых командиров и популярных деятелей Ваффен-СС, таких как Курт Мейер, Иоахим Пайпер, Пауль Хауссер и Рудольф фон Риббентроп, сын немецкого министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа, которых Куровски описывает как «асов». В серии описываются знаменитый «танковый ас» Михаэль Виттман, который получил культовый статус в популярной культуре, связанной с Ваффен-СС, и действия другого «аса», Франца Беке, в Черкасском котле. В пересказе Куровски, после сражений с подразделением за подразделением Красной армии Беке удаётся создать коридор к попавшим в ловушку немецким солдатам, одновременно «уничтожая» атакующих советских солдат. В другом рассказе Куровски, в ходе помощи 6-й армии Вермахта, окружённой в Сталинграде, Беке уничтожает 32 танка противника в одном бою. Рассказы в «Танковых асах Гитлера» не включают библиографию и не цитируют источники, рассказ о Риббентропе написан от первого лица.

Исторический ревизионизм

Серия о Второй мировой войне и Сталинградской битве 
Куровски сыграл ключевую роль в написании ревизионистской серии книг So war der Zweite Weltkrieg (), псевдоисторическом семитомнике о Второй мировой войне. Проект по созданию серии книг был начат в 1989 году издательством , одним из крупнейших издательских домов правой направленности. Куровски был указан одним из редакторов серии. Серия была перевыпущена в 2000-х издательством Flechsig Verlag с атрибуцией Куровски. В предисловии к книге Вольфганга Бенца 1994 года Rechtsextremismus in Deutschland () историк и журналист  описал серию книг как пример «националистического батального жанра» в «журнализме серо-коричневой области».

Согласно Инсе Эшебах, директору национального мемориального комплекса Равенсбрюк, книга Куровски 1992 года Stalingrad. Die Schlacht, die Hitlers Mythos zerstört () служит «прежде всего для реабилитации достойных, сильных немецких солдат». Термин «военные преступники» используется только в кавычках, «блестящие успехи Вермахта» — ключевая тема книги, наряду с «жертвенностью» и «падением немецких солдат». Куровски называет Сталинград «Голгофой 6-й армии», не упоминая, что эта религиозная метафора взята из книги 1953 года Stalingrad – bis zur letzten Patrone () под авторством Хайнца Шрётера, бывшего члена пропагандистской роты: «Когда речь идёт о Сталинграде как о Голгофе 6-й армии, возникает вопрос: „Почему немецкая армия вообще оказалась там?“»

Бомбардировка Дрездена 
Куровски написал ряд книг, посвящённых бомбардировке Дрездена Союзниками в феврале 1945 года. Его книга Das Massaker von Dresden und der anglo-amerikanische Bombenterror 1944/45 () была опубликована ультраправым издательством Druffel Verlag в 1996 году. Другие книги под его авторством на тему, Bomben über Dresden () и Dresden, были опубликованы в 2001 и 2003 годах.

Относительно бомбардировок Второй мировой войны интерпретация Куровски воздушной войны и дрезденских налётов близко совпадает со словами Ганса Румпфа, немецкого инспектора пожарной охраны во Вторую мировую и послевоенного автора. Как Румпф, так и Куровски используют термин «террор-бомбардировки» исключительно для описания воздушных атак Союзников и представляют налёты Люфтваффе на чисто гражданские цели как «атаки возмездия». В своих работах Куровски подчёркивал, что пропаганда Союзников «сильно преувеличивала» последствия налётов немцев.

Нидерландский историк Бастиан Роберт фон Бенда-Бекманн обсуждает Куровски в своём обзоре немецкой историографии о бомбардировках Союзников. Обсуждая книгу 1977 года Der Luftkrieg über Deutschland () и Das Massaker von Dresden, он относит Куровски к группе немецких авторов, на которых «повлиял» британский отрицатель Холокоста Дэвид Ирвинг. Как и Ирвинг, эти авторы становились «более радикальными и решительными в своих убеждениях», осуждая Союзников как «жестоких массовых убийц». В своих работах о Дрездене и воздушной войне Куровски пытается оспорить нарратив о «немецкой вине», утверждая: «Немецких историков заставили замолчать и писать о вечной немецкой вине за всё». Куровски был одним из немецких авторов, которые ссылались на теорию британского генерала Джона Фуллера о том, что бомбардировка Дрездена якобы была запланированной программой геноцида. Фуллер, в отставке с 1933 года, был сторонником Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов.

Книги Куровски используют давно опровергнутые цифры и утверждения, некоторые из которых происходят от заявлений Имперского министерства пропаганды. По словам немецких авторов Ларса-Бродера Кайла и Свена Феликса Келлерхофа, в книге Куровски Bomben über Dresden приводится 16 страниц давно признанных историками вымышленными сообщений очевидцев о низколетящих самолётах, охотящихся на мирных жителей. Кайл и Келлерхоф также критикуют его использование статистики в 60 000 жертв бомбардировки, которая была якобы предоставлена . Официальные оценки, описанные Куровски, не существовали.

Куровски начал с более высокого числа жертв. В статье 2005 года в немецком издании Die Welt Келлерхофф цитирует утверждения Куровски о 275 000 погибших, якобы по подсчётам Красного креста. Келлерхофф обсуждает Куровски в числе авторов, дававших сильно завышенные числа, таких как Фуллер, утверждавший о полмиллионе погибших, и немецкий ультраправый экстремист и отрицатель Холокоста Манфред Рёдер, утверждавший о 480 000 погибших. Bomben über Dresden повторяет цифру в 200 000 погибших, впервые использованную Министерством пропаганды 25 февраля 1945 года; невыпущенная официальная немецкая оценка в то время была в 20 204 погибших. Эта оценка стала общеизвестной в 1977 году и широко распространённые преувеличения числа жертв бомбардировок Дрездена были давно опровергнуты.

Достоверность и точность 
Работы Куровски стремятся передать происходившее в войне «как было», но его стиль изложения событий часто приводит к приукрашиванию действительности и полуправде. Куровски часто смешивает факты и вымысел в своих работах, создавая искажённый образ немецких военных и продвигая послевоенную концепцию Nur-Soldat («только солдат»). В своей книге 1995 года Count Not the Dead: The Popular Image of the German Submarine канадский историк Майкл Хэдли назвал работы Куровски «халтурой» и «макулатурным чтивом» (). Он описал Куровски как «pulp-писателя» и «писателя-халтурщика».

Хэдли пишет, что Куровски сильно опирается на ранее опубликованные материалы, например в своей работе Knights of the Seven Seas (). Подписанная как «хроника жертвования» (), книга повторяет мифологию об U-boat, например «27 082 погибших, которые храбро противостояли противнику» (аллюзия к «бессмысленному жертвованию» военных на U-boat немецким верховным командованием). Хэдли отмечает, что «многие данные корректны: имена, места, потопленные корабли и полученные медали», но рассказы участников представляют собой «смесь фактов и фантазии», которая близко повторяет агиографические (хвалебные) рассказы о командирах U-boat из нацистской эпохи.

Бывшие солдаты, которых опрашивал для своих книг Куровски, замечали, что их рассказы в опубликованном виде содержали значительные искажения и приукрашивания и во многих случаях не соответствовали действительности. Один из солдат, Рольф Климанн (), предложил Куровски внести изменения, но был проигнорирован. Климанн утверждал, что «Куровски попросту наполнил факты красивыми баснями…».

В своём обсуждении романтизации Вермахта и Ваффен-СС Смелсер и Дэвис указывают на обширное знание «гуру» (включая Куровски) военных реликвий (), так как эти авторы «настаивают на подлинности в своих работах [и] совмещают ужасно точное знание деталей (…), от транспортных средств до униформ и медалей, с романтической героизацией немецкой армии, борющейся за спасение Европы от хищного коммунизма».

Смелсер и Дэвис описывают версию войны на Восточном фронте, представляемую Куровски, как «почти что благородную», в которой немецкие войска «проявляют заботу о раненых русских, несмотря на многочисленные зверства» советской армии против немцев. В одном из рассказов Куровски Михаэль Виттман поражает 18 танков за один бой, после чего его начальник Йозеф Дитрих представляет ему железный крест и спрашивает, есть ли у Виттмана какие-либо просьбы. Не раздумывая, Виттман якобы просит о помощи раненому «русскому» солдату, которого он заметил. В книгах Куровски есть множество других подобных проявлений «гуманности», создающих общий образ немецких солдат как людей «без изъянов и недостатков характера». Смелсер и Дэвис заключают, что «рассказы Куровски — хвалебные тексты, которые выставляют немецких солдат в чрезвычайно положительном свете».

Согласно Хэдли, Куровски сосредотачивался на «создании героев» в ущерб исторической правде. Вместе с фактами его работы содержали вымышленные истории. Историк Роман Тёппель пишет, что «прискорбно то, что Куровски иногда воспринимался как культурно значимый историк в иноязычных [ненемецкоязычных] исторических исследованиях». Таким образом вымышленные утверждения Куровски попали в литературу о Второй мировой войне.

В статье, посвящённой 60-летию бомбардировки Дрездена, немецкая газета Berliner Zeitung описывает карьеру Куровски как автора «шаблонных» книг о «последних битвах за Рейх», «орлином зове из штаб-квартиры фюрера» и «штурмовых орудиях в действии». В интервью с одним из дрезденских книготорговцев, отказавшихся продавать книгу Куровски 1996 года Das Massaker von Dresden (), он описывает её так: «Это правая чушь. Книга упоминает 200 000 умерших, но этому нет источника. В ней совсем нет библиографии».

Псевдонимы 
Куровски публиковал многие свои книги под псевдонимами в зависимости от темы. По своему утверждению он использовал своё настоящее имя для «более серьёзных работ» и обычно использовал псевдонимы для работ жанра вымысла. Тем не менее, существуют случаи, когда те же работы публиковались под его реальным именем и псевдонимом разными издателями. Биография генерала Хассо фон Мантойфеля, выпущенная под авторством как Куровски, так и Иоахима фон Шаулена (), является одним из таких примеров. В число многих псевдонимов Куровски входят:
 Karl Alman
 Panzer vor: Die dramatische Geschichte der deutschen Panzerwaffe und ihre tapferen Soldaten (). Flechsig, 2006 (неизменённое переиздание 1966 года).
 Wolfgang Lüth. Der erfolgreiche U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkriegs ()
 Heinrich H. Bernig
 Schlacht der Giganten. Opfergang der Panzermänn (). . Публикует ревизионистские, ксенофобные и псевдонаучные работы, включая материалы нацистской эпохи. Переиздано в 2006 Landwehr. 
 SS-Kavallerie im Osten. Vom 1. SS-Totenkopf-Reiterregiment zur SS-Reiterbrigade Fegelein (). Ультраправое издательство .
 Karl Kollatz — рассказы для серии .
 Hanns-Heinz Gatow
 Rüdiger Greif
  (1981–1984). Книги для подростков.
 Franz K. Kaufmann
 Malta muss fallen : Eine histor. Erzählung (). Engelbert-Verlag, 1960.
 Aufstand in Hellas (). Engelbert, 1960.
 Volkmar Kühn
 Mit Rommel in der Wüste. Kampf und Untergang des Deutschen Afrika-Korps 1941–1943 (). Flechsig.
 Torpedoboote und Zerstörer im Einsatz 1939–1945. Kampf und Untergang einer Waffe (). Motorbuch-Verlag (1974)
 Deutsche Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg. Grüne Teufel im Sprungeinsatz und Erdkampf 1939–1945 (). Flechsig, 2006.
 Tiger: die Geschichte einer legendären Waffe 1942–1945 (). Motorbuch Verlag, 1976. Издатель книг о транспорте и милитарии.
 Johanna Schulz
 Vier fahren nach Griechenland ().
 Fahrt ins Verderben: Einsatz d. Ein-Mann-Torpedos (). Zimmermann (1960).
 Der letzte Torpedo. U 201 auf grosser Fahrt. (1960)
 Hrowe H. Saunders
 Joachim von Schaulen
 Heinrich Schulze-Dirschau
 Oder-Neisse: muss Deutschland verzichten? ().  с , 1991. Ультраправое издательство.
 Der deutsche Osten: vom Ordensland Preussen zum Kernstaat des deutschen Reiches (). Türmer-Verlag, 1989. Ультраправое издательство.

Примечания

Литература 

 Roman Töppel: Der ganze Krieg als Abenteuer: Der Schriftsteller und „Historiker“ Franz Kurowski. In: Portal Militärgeschichte, 12.2.2018